Името Генерал Колево носят две български села:

 Генерал Колево, област Варна
 Генерал Колево, област Добрич